Timtschenko (russisch ) ist der Familienname folgender Personen:

 Galina Wiktorowna Timtschenko (* 1962), russische Journalistin
 Gennadi Timtschenko (* 1952), russisch-finnischer Unternehmer
 Georgi Pawlowitsch Timtschenko (1912–1991), sowjetischer Konteradmiral
 Viktor Timtschenko (* 1953), ukrainischer Journalist und Schriftsteller

Siehe auch:
 Tymtschenko